Biologia
 babka – gatunek grzybów z rodziny borowikowatych (Boletaceae)
 babka – nazwa zwyczajowa wielu gatunków ryb z rodziny babkowatych (Perciformes)
 babka – rodzaj roślin z rodziny babkowatych (Plantaginaceae)
 Babka – monotypowy rodzaj ryb z rodziny babkowatych (Gobiidae), jedynym przedstawicielem jest babka łysa
 Geografia
 Babka – jezioro w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki
 Babka – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, gminie Mogilno
 Babka – rzeka na Ukrainie, dopływ Dońca
 Babka – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Babka – skała na wzgórzu Żarnowa w Łączkach Kobylańskich
 Babka – wieś na Ukrainie w rejonie włodzimierzeckim
 Babka – turnia w polskich Tatrach Zachodnich
 Babka I – skała w rezerwacie przyrody Pazurek
 Babka II – skała w rezerwacie przyrody Pazurek
 Sztuka kulinarna
 babka (baba) – ciasto upieczone w formie w kształcie zbliżonym do stożka ściętego, często z tzw. kominem w środku; przykład: baba wielkanocna
 babka (babeczka) – ciastko upieczone w foremce w kształcie zbliżonym do odwróconego stożka ściętego,
 babka – tradycyjny wypiek kuchni żydowskiej

 Architektura
 „Babka” (właśc. Babka Tower) – zespół mieszkaniowo-biurowo-usługowy znajdujący się przy alei Jana Pawła II 80 w Warszawie

Zobacz też 

 baba
 babcia

Przypisy